Bergen Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bergen Beach (Brooklyn)
 Bergen Beach (Wisconsin), im Fond du Lac County